Elefantenzahn kann stehen für
Elfenbein
Kahnfüßer